James Madrox puede referirse a:

 James Spaniolo (alias Jamie Madrox 1975–), rapero estadounidense;
 Jamie Madrox Hombre múltiple'', personaje de Marvel Comics.